A 664-es jelzésű regionális autóbusz Szigethalom, autóbusz-állomás és Délegyháza, Alsódélegyháza között közlekedik. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei 

|-
!Perc (↓)
!Megállóhely
!Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Szigethalom, autóbusz-állomásvégállomás||37
|align=left|
|-
|2||Autógyár, III. számú kapu||35
|align=left|
|-
|3||Szigethalom, Bucka Gyöngye||34
|align=left|
|-
|4||Szigethalom, Újtelep||33
|align=left|
|-
|5||Szigethalom, Taksony-híd||32
|align=left|
|-
|6||Sporttelep||31
|align=left|
|-
|13||Autógyári elágazás||30
|align=left|
|-
|(+3)||Dunavarsány, Erőspuszta*||(+3)
|
|-
|14||Naprózsa lakópark||29
|align=left|
|-
|16||Dunavarsány, bejárati út||27
|align=left|
|-
|18||Dunavarsány, Petőfi szabadidőpark||25
|align=left|
|-
|21||Dunavarsány, Betonútépítő Vállalat||22
|align=left|
|-
|23||Dunavarsány, Görgey utca||15
|align=left|
|-
|24||Dunavarsány, Eötvös utca*||19
|
|-
|26||Dunavarsány, Egészségház*||17
|
|-
|28||Dunavarsány, vasúti átjáró*||15
|align=left|
|-
|30||Dunavarsány, vasútállomás||13
|align=left|
|-
|32||Délegyháza, II. tó||11
|align=left|
|-
|35||Délegyháza, vasútállomás||8
|align=left|
|-
|37||Délegyháza, autóbusz-forduló||5
|align=left|
|-
|41||Délegyháza, Galla tanya||2
|
|-
|43||Délegyháza, Alsódélegyházavégállomás||0
|
|}
A *-gal jelölt megállókat nem mindegyik menet érinti.

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Szigethalom autóbuszvonalai
Dunavarsány autóbuszvonalai
Délegyháza autóbuszvonalai